Hartkirchen ist der Ortsname von

 Hartkirchen, Gemeinde in Oberösterreich
 Hartkirchen (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hartkirchen (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern